Donald Maclean kan syfta på:

Donald Maclean (spion) (1913-1983), brittisk spion
Donald Maclean (politiker) (1864-1932)
Donald MacLean (ishockeyspelare) (född 1977)